Los Prats és una partida del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Guàrdia de Tremp, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera.

Està situada al sud de la vila, a llevant de les Plantes, al sud-est d'una part de la partida de la Rutgera i al nord-est de l'altra part d'aquesta partida. El Camí de Canissera frega el costat de ponent de los Prats.

Prats